Herrernes enkeltstart ved VM i landevejscykling 2021 blev afholdt søndag den 19. september 2021 med start i Knokke-Heist og mål i Brugge i Flandern, Belgien. Ruten var 43,3 km lang. Det var den 28. udgave af mesterskabet og det blev vundet af italienske Filippo Ganna for andet år i træk.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Kasper Asgreen
 Mikkel Bjerg

Resultater

Eksterne henvisninger 
 

Enkeltstart (herrer)